Екатеринго́фский остров — остров в дельте реки Екатерингофки на территории Санкт-Петербурга, ограниченный рекой Екатерингофкой, Бумажным каналом и рекой Таракановкой.

История 
Название Екатерингофский остров возникло в XVIII веке, по находившемуся на острове Екатерингофскому дворцу.

Мосты 
С другими островами Екатерингофский остров соединяют мосты:
 Молвинский мост
 Сутугин мост
 Бумажный мост

Достопримечательности 
 парк Екатерингоф

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Острова дельты Невы